La Terre qui meurt est un titre qui peut faire référence à plusieurs médias : 
La Terre qui meurt, roman de René Bazin, paru en 1899, qui a fait l'objet de plusieurs adaptations au cinéma ;
 La Terre qui meurt, film muet français, réalisé par Jean Choux et sorti en 1926;
 La Terre qui meurt, film français, réalisé par Jean Vallée et sorti en 1936.
La Terre qui meurt, Essai de Françoise Choay, paru en 2011 pour expliciter les pratiques d'aménagement du territoire et de l’urbain ayant un impact négatif sur la planète.